HRO steht für:
 HR Ortenau, südbadische Handballspielgemeinschaft
 National HRO, ein historischer Kurzwellenempfänger
 Hansestadt Rostock, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung